

Зорниця () — село в Благоєвградській області. Входить до складу общини Санданський.
 Зорниця () — село в Бургаській області. Входить до складу общини Средець.
 Зорниця () — село в Варненській області. Входить до складу общини Аксаково.
 Зорниця () — село в Кирджалійській області. Входить до складу общини Кирджалі.
 Зорниця () — село в Смолянській області. Входить до складу общини Чепеларе.
 Зорниця () — село в Хасковській області. Входить до складу общини Хасково.